Herington ist der Familienname folgender Personen:

 C. John Herington (1924–1997), US-amerikanischer Altphilologe
 Jon Herington (* 1954), US-amerikanischer Singer-Songwriter

Herington ist außerdem der Name von:

 Herington (Kansas), einer Ortschaft im US-Bundesstaat Kansas
Siehe auch:
 Herrington